Chaumont steht für:

 Chaumont, Hauptstadt (Sitz der Präfektur) des Départements Haute-Marne in Frankreich

Gemeinden in Frankreich:
 Chaumont (Cher) im Département Cher
 Chaumont (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie
 Chaumont (Orne) im Département Orne
 Chaumont (Yonne) im Département Yonne
 Chaumont-d’Anjou im Département Maine-et-Loire
 Chaumont-devant-Damvillers im Département Meuse
 Chaumont-en-Vexin im Département Oise
 Chaumont-la-Ville im Département Haute-Marne
 Chaumont-le-Bois im Département Côte-d’Or
 Chaumont-le-Bourg im Département Puy-de-Dôme
 Chaumont-Porcien im Département Ardennes
 Chaumont-sur-Aire im Département Meuse
 Chaumont-sur-Loire im Département Loir-et-Cher, siehe auch Schloss Chaumont
 Chaumont-sur-Tharonne im Département Loir-et-Cher

Orte in der Schweiz:
 Chaumont FR, Ortschaft der Gemeinde Bas-Vully, Kanton Freiburg
 Chaumont NE, Ortschaft der Gemeinde Neuenburg, Kanton Neuenburg

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chaumont (Kentucky)
 Chaumont (New York)

Verwaltungsgebiete in Frankreich:
 Arrondissement Chaumont, Arrondissement im Département Haute-Marne

Berge:
 Chaumont (Berg), Berg bei Neuenburg in der Schweiz
 Aussichtsturm Chaumont auf dem Berg Chaumont bei Neuenburg in der Schweiz

im NRHP gelistete Objekte:
 Chaumont Grange Hall and Dairymen's League Building, in Chaumont, New York, ID-Nr. 90001337
 Chaumont Historic District, in Chaumont, New York, ID-Nr. 90001336
 Chaumont House, in Chaumont, New York, ID-Nr. 90001341
 Chaumont Railroad Station, in Chaumont, New York, ID-Nr. 90001332

 
Chaumont ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre de Chaumont (1640–1710), französischer Marineoffizier und französischer Gesandte am Hofe von Siam in Ayutthaya
 Barthélémy-Louis-Martin de Chaumont (1737–1808), erster Bischof von Saint-Dié

 Henri Chaumont (1838–1896), französischer katholischer Priester, Ordensgründer
 Lambert Chaumont (1645–1712), belgischer Komponist
 Paul-Philippe de Chaumont (1617–1697), französischer Bibliothekar und Bischof von Dax